

Referencias 

Cesar Cam